Чемпионат Великобритании по снукеру 1984 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 18 ноября по 2 декабря 1984 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Стив Дэвис, выигравший в финале у предыдущего чемпиона, Алекса Хиггинса, со счётом 16:8. Это был первый розыгрыш чемпионата Британии, в котором могли принимать участие игроки со всех стран (до этого в турнире участвовали только граждане Великобритании); также впервые чемпионат Британии получил статус рейтингового турнира.
 
Канал BBC освещал турнир с начала финальной стадии, которая стартовала 24 ноября.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 20 000
 Высший брейк: £ 2 000
 Общий призовой фонд: £ 101 800

Высший брейк 

 134 — Стив Дэвис
 135 — Джек Маклафлин (1/16 финала)

Результаты

Предварительные раунды 
1/16 финала

Матчи из 17 фреймов

 Алекс Хиггинс 9:7 Тони Джонс  
 Рекс Уильямс 9:1 Билл Вербенюк  
 Вилли Торн 9:7 Джон Пэррот  
 Эдди Чарльтон 9:4 Сильвиньо Франсиско  
 Клифф Торбурн 9:4 Джек Маклафлин  
 Клифф Уилсон 9:6 Терри Гриффитс  
 Дэвид Тейлор 9:6 Мёрдо Маклауд  
 Рэй Риардон 9:2 Дэнни Фаулер  
 Кирк Стивенс 9:7 Тони Чеппел  
 Джо Джонсон 9:6 Джон Спенсер  
 Тони Ноулз 9:5 Марсель Говро  
 Деннис Тейлор 9:6 Уоррен Кинг  
 Джимми Уайт 9:5 Джон Кэмпбелл  
 Дуг Маунтджой 9:2 Майк Халлетт  
 Стив Дэвис 9:1 Томми Мёрфи  
 Тони Мео 9:4 Юджин Хьюз

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1984 год в снукере